Claes Jens Sjælborg Lindhardt(născut în 1999) este un gânditor european,(fost educator ) care a desfășurat activități sociale de promovare a păcii în ONG-uri precum Crossing Boarder. A reprezentat Danemarca ca arcaș  în competiții internaționale, cum ar fi campionatele nordice la longbow, a făcut parte din echipa națională și a concurat frecvent și a câștigat medalii în turneele naționale și regionale de longbow ca membru al Lyngby Bueskyttelaug. Tirul cu arcul este un sport practicat la nivel național în Danemarca. Cu toate acestea, astăzi este cunoscut mai ales pentru cărțile sale pentru copii  au fost publicate în 5 limbi.

Opere publicate

Realizări sportive

Familie și istorie 
Strămoși: 

Orla Holger Lindhardt Mecanic și luptător al Rezistenței în timpul celui de-al Doilea Război Mondial(decedat în 1952). 

Lauritz Christian Lindhardt născut în 1842 - profesor și cavaler de Dannebrog. 

Bendt Holgersen Lindhardt birn 1804 - Membru al parlamentului și cavaler de Dannebrog.

Surse